Árnyak (Babylon 5) - Az árnyak a Babylon 5 univerzumában egy idegen faj.
 Árnyak (együttes) - Árnyak együttes